La Chevrolet Vectra était en fait une Opel Vectra, puis une Opel Astra de 2004 et elle est vendue exclusivement en Amérique du Sud. Elle existe en version 3 volumes ou 5 portes qui est une version plus sportive.

Première génération (1993-1997)

Seconde génération (1997-2007)

Troisième génération (2006-2011)

Quatrième génération (2009-) 

Un nouveau modèle fut présenté au Chili en 2009. Il s'agit en réalité d'une Opel Insignia rebadgée Chevrolet. Il fut dès sa conception prévu pour être commercialisé dans le monde entier sous les diverses marques de General Motors (Opel en Europe et Irlande, Vauxhall en Grande-Bretagne, Holden en Australie et Buick (Regal) en Amérique du Nord et en Chine).

Quelques mois après sa présentation, GM renonça finalement à la commercialisation du modèle au Chili à cause du coût de l'importation d'Allemagne trop élevé.

Mexique (2003-Présent) 

Vectra
Automobile des années 1990
Automobile des années 2000
Automobile des années 2010